Свани́дзе () — грузинская фамилия. Известные носители:

 Сванидзе, Аделаида Анатольевна (1929—2016) — советский и российский историк, доктор исторических наук (1982), профессор (1992).
 Сванидзе, Александр Семёнович (Алёша; 1886—1941) — государственный деятель, брат Екатерины Сванидзе.
 Сванидзе, Гиви Гедеонович (1921—1999) — гидролог, член-корреспондент АН Грузии, член-корреспондент РАН.
 Сванидзе, Екатерина Семёновна (Като; 1885—1907) — первая жена Иосифа Сталина, мать его сына Якова, сестра Александра Сванидзе.
 Сванидзе, Иван (Джонрид, Джонни) Александрович (1927—1987) — советский африканист, доктор экономических наук. Сын Александра Сванидзе, третий муж Светланы Аллилуевой.
 
 Сванидзе, Прокофий Николаевич (1914—1987) — бригадир табаководческой бригады, дважды Герой Социалистического Труда.
 Сванидзе, Роланд Акакиевич (род. 1977) — российский и грузинский хоккеист, тренер.